Ефим Козлов:
 Козлов, Ефим Гаврилович (1928—2019) — Герой Социалистического Труда, строитель. 
 Козлов, Ефим Михайлович (1914—1940) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.